

Futbolistas 
 Luis Antonio Robles (1849-1899), político colombiano.
 Luis Carlos Robles (1970-2015), futbolista argentino.
 Luis Felipe Robles (n. 2000), futbolista chileno.
 Luis Robles (n. 1984), futbolista estadounidense.
 Luis Robles Ramírez (n. 1986), futbolista mexicano.

Otros 
 José Luis Robles Canibe (1927-2007), político español.
 Luis Ballesteros Robles (s.xix-s.xx), escritor y periodista español.
 Luis González Robles (1916-2003), director de arte español.